Khánh Thượng (Khánh Hòa)
 Khánh Thượng (Ninh Bình)
 Khánh Thượng (Hanoi)